Arturo Ruiz puede referirse a:
 Arturo Ruiz-Castillo (1910-1994), cineasta español.
 Arturo Ruiz del Pozo (1949-), compositor español.
 Arturo Ruiz García (1957-1977), estudiante español asesinado durante una manifestación proamnistía.
 Arturo Ruiz López (19??-), jugador de bádminton español.